Душан Кандић (Београд, 4. јануар 1928 — Београд, 11. јул 1979) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Сви на море  || Музичар, на усној хармоници
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1959 1960. || Сервисна станица  ТВ серија || Мали
|-
| 1961. || Нема малих богова  || Мали
|-
| 1961. || Срећа у торби  || Мали (као Д. Кандић)
|-
| 1961. || На тајном каналу ТВ серија || Канда
|-
| 1962. || Звиждук у осам  || Тип са ролнама
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура ТВ серија || /
|-
| 1963. || Мушкарци  || Комшија 2
|-
| 1966. || Сан   || Милован
|-
| 1966. || Сервисна станица  ТВ филм || Мали
|-
| 1967. || Златна праћка  || Дугачки Џо (као Д. Кандић)
|-
| 1968. || Пусти снови  || ТВ редитељ
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 1979.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда